Сумская волость — административно-территориальная единица Сумского уезда Харьковской губернии в составе Российской империи. Административный центр — город Сумы.

К 1862 году в состав волости входило 1886 дворов в 43-х поселениях 7-ми сельских общин:
 город Сумы;
 село Пришиб;
 хутор Ильшевский;
 хутор Михайловский;
 хутор Пушкарей;
 хутор Долгополов;
 хутор Кононенков;
 хутор Севериков;
 хутор Грищенков;
 хутор Ольховиков;
 хутор Степаненков;
 хутор Стреличный;
 хутор Никонцы;
 хутор Ткаченков.

Всего в волости проживало 5673 человек мужского пола и 5798 — женского. Крупнейшие поселения волости по состоянию на 1914 год:
 село Лука — 1440 жителей;
 поселок Оболонь — 1210 жителей;
 село Старое — 2410 жителей.

Старшиной волости являлся Онис Иванович Козицкий, волостным писарем был Степан Григорьевич Ворона, председателем волостного суда — Григорий Филиппович Сергиенко.

См. также 
 Уезды Харьковской губернии

Примечания 

Волости Сумского уезда